Büdel ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Büdel (* 1953), deutscher Biologe
 Julius Büdel (1903–1983), deutscher Geograph und Geomorphologe
 Nico Büdel (* 1989), deutscher Handballspieler
 Oscar Büdel (1923–2001), US-amerikanischer Romanist und Italianist deutscher Herkunft